Сан Матео Атенко има више значења:

 Општина Сан Матео Атенко (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Матео Атенко (Сан Матео Атенко, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику